Nederlands Genootschap van Bibliofielen
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, een Nederlandse beroepsvereniging van burgemeesters
Nederlandse Gidsen Beweging, een voormalige rooms-katholieke scoutingorganisatie voor meisjes